Суперкубок Англії з футболу 2010 — 88-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 8 серпня 2010 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон та володар кубка «Челсі» і віце-чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
2010 у футболі
Серпень 2010
2010 в англійському спорті